Aristòmaca de Siracusa, princesa siracusana
 Aristòmaca d'Eritrea, poetessa grega